Museo Nacional del Prado, het museum in Madrid
Public Register of Authentic travel and identity Documents Online, Openbaar Register van Authentieke Identiteits- en Reisdocumenten Online, van de Raad van de Europese Unie

Geografie
Brazilië
Prado (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Chili
Lo Prado, een gemeente in de Chileense provincie Santiago
Colombia
Prado (Tolima), een gemeente in Colombia
Portugal
Prado (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço
Spanje
Prado (Zamora), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora
Prado del Rey, een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
Villa del Prado, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
Verenigde Staten
Prado Verde, een plaats in de Amerikaanse staat Texas